Автопортрет — портрет самого себя:
 «Автопортрет» — картина российской художницы Кирилловой.
 «Автопортрет» — картина российского художника Кустодиева.
 «Автопортрет» — картина советского художника Малевича.
 «Автопортрет» — картина фламандского художника Свертса.
 «Автопортрет» — картина российского художника Петрова-Водкина.
 «Автопортрет» — картина итальянского художника Рафаэля.
 «Автопортрет» — картина голландского художника Рембрандта. 
 
 Автопортреты Тараса Шевченко — несколько картин украинского художника Шевченко.
«Автопортрет» — диск Владимира Высоцкого, записанный в Болгарии.